Tappy ist der Familienname folgender Personen:

 Duncan Tappy (* 1984), britischer Rennfahrer
 Eric Tappy (* 1931), Schweizer Opernsänger (Tenor)
 José-Flore Tappy (* 1954), Schweizer Schriftstellerin und Übersetzerin

Siehe auch:
 Tapy